Чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2018 проходив у Досі з 25 жовтня по 3 листопада.

Медальний залік

Медалісти

Чоловічі результати

Командна першість 

Команди Китаю, Росії та Японії кваліфікувалися на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

Абсолютна першість

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Бруси

Поперечина

Жіночі результати

Командна першість 

Команда Сполучених Штатів Америки, Росії та Китаю кваліфікувалися на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

Абсолютна першість

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Україна на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики 
Збірна України на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики представлена у складі:

- чоловіча збірна:

 Олег Верняєв
 Ігор Радівілов
 Петро Пахнюк
 Владислав Грико
 Максим Василенко
 Владислав Гриневич (запасний)

- жіноча збірна:

 Діана Варінська
 Ангеліна Радівілова
 Валерія Осіпова
 Яна Федорова
 Альона Тітаренко
 Катерина Шумейко (запасна)

Результати кваліфікації

Чоловіки

Чоловіча команда України потрапила до ТОП-24 та кваліфікувалась на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2019 у повному складі.

Жінки

Жіноча команда України потрапила до ТОП-24 та кваліфікувалась на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2019 у повному складі.

Посилання 
https://web.archive.org/web/20180330013010/http://worldgymdoha18.com/championships.aspx

2018
Спортивні події 2018
Жовтень 2018
Листопад 2018